Jonathan Samuel (1853–1917) – brytyjski przedsiębiorca polityk
 Jonathan Samuel (ur. 1965) – brytyjski arystokrata, 5. wicehrabia Samuel